Raubritter steht für:

 Raubritter
 Raubritter (Rose), eine Strauchrose
 Raubritter, ein Mini-Album der Band Absurd (Band)